Olaszország
Leffe, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében

Más
Leffe, belga sörmárka